Jusits ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Jusits (* 1963), österreichischer Fußballtrainer
 Rudolf Jusits (1948–2005), österreichischer Schauspieler
 Thomas Jusits (* 1986), österreichischer Fußballspieler